Mattholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mattholm (Föglö, Åland), 
 Mattholm, Iniö, Åboland, 
 Mattholm och Lenholmen, Pargas, Åboland,

Se även
Mattholmen
Maltholm

Robotskapade Finlandförgreningar